Levanon ist der Familienname folgender Personen:

 Chaim Levanon (1899–1986), Bürgermeister von Tel Aviv
 Jitzchak Levanon, israelischer Diplomat
 Malin Levanon (* 1977), schwedische Schauspielerin
 Yoav Levanon (* 2004), israelischer Pianist

Siehe auch:
 Lebanon (Film), Spielfilm aus dem Jahr 2009